Опасный ():

 «Опасный» — фильм 1996 года.
 «» — фильм 2021 года режиссёра Дэвида Хакла.

См. также 

 «Опасная»
 Опасность
  (значения)